Mustang je lahko:

 mustang, pasma konj
 North American P-51 Mustang, ameriško lovsko letalo iz 2. svetovne vojne
 North American F-82 Twin Mustang, ameriško lovsko letalo iz konca 2. sv. vojne
 električna kitara Fender Mustang in njena basovska različica Fender Mustang Bass
 Ford Mustang, znamka avtomobilov
 Mustang, mesto v Oklahomi, ZDA
 Mustang, naselje v Teksasu, ZDA
 USS Mustang, več ladij ameriške vojne mornarice